Francsek Imre, id. (1864–1920) építész
 Francsek Imre, ifj. (1891–1952) építész